Евровизия 1992 е 37-ото ежегодно издание на едноименния песенен конкурс.

История 
Провежда се на 9 май 1992 г. в Малмьо, Швеция на сцената на „Малмьо Исстадион“.

Швеция печели правото да домакинства песенния конкурс, след като Карола печели през 1991 г. в Рим, Италия с песента „Fångad av en stormvind“ със 146 точки. Това е трета победа за Швеция (след 1974 г. и 1984 г.) и третия път, в който Швеция е домакин на песенния конкурс (след 1975 г. и 1985 г.). Водещи на събитието са Лидия Каполичио и Харалд Трютигер.

Победител става ирландската изпълнителка Линда Мартин с песента „Why Me?“ със 155 точки. Това е четвърта победа за Ирландия (след 1970 г., 1980 г. и 1987 г.). На второ място е Великобритания със 139 точки, а на трето място е Малта със 123 точки. За първи път в „топ 3“ са само песни на английски език. На четвърто място е Италия със 111 точки, а на пето място е Гърция с 94 точки. Страната-домакин Швеция е на предпоследното 22-ро място с 9 точки.

Интересен факт, е че текста и музиката на песента-победител „Why Me?“ на Линда Мартин, е написана от Джони Лоугън, който носи две победи за Ирландия на песенния конкурс (през 1980 г. и 1987 г.). А победителката Линда Мартин, става (и остава) най-възрастната жена, която някога е печелила песенния конкурс, като на тазгодишното издание на песенния конкурс, тя е била на възраст от 41 години и 22 дни.

През тази година, числото на участващи страни става 23, като няма дебютиращи и отттеглящи се от участие страни, а след едногодишно отсъствие се завръща Нидерландия, а причината, е че песенния конкурс през 1991 г. се провежда на 4 май, а тази дата в Нидерландия съвпада с деня на национален траур за жертвите от Втората световна война.

Швейцария е трябвало да замени първоначалния си избор за на песен, „Soleil, soleil“ („Слънце, слънце“), която е трябвало да бъде изпълнена от Джералдин Оливие. Песента не спазва някои от правилата на песенния конкурс за национална селекция и така, въпреки че печели швейцарската национална селекция, така и не отива да се конкурира в Малмьо.

Това издание на песенния конкурс бележи последното участие на Югославия, участвала от 1961 до 1991 г., но вече орязана до Съюзна република Югославия (СРЮ) (включваща само Косово, Сърбия и Черна гора). През 2004 г., държавата се завръща, като федерацията Сърбия и Черна гора (условно също наричана Югославия). Причината е забраната на песенния конкурс, спазвайки санкциите по Резолюция 757 на Съвета за сигурност на ООН след Хърватската война за независимост и Босненската война.

Място 

Малмьо е столицата и най-големия град на шведския окръг (лен) Сконе. Метрополисът е третия по големина град в Швеция, веднага след Стокхолм и Гьотеборг и шестия по големина град в Скандинавия, който е с население от над 315 000 души.

„Малмьо Исстадион“ е спортна арена с капацитет от около 5000 места, която е избрана за място на провеждането на тазгодишното издание на песенния конкурс. Арената е открита през 1968 г., която е бившата домашна арена на шведския отбор по хокей на лед „Малмьо Редхоукс“. Спортната арена преминава през основен ремонт през 2013 г., за да може да бъде готова за световното първенство по хокей на лед за младежи до 20 години през 2014 г.

Завръщне 
През тази година има цели пет изпълнители, които се завръщат отново да представляват собствените си държави, след като вече са го правили и преди. Първият от тях е германската група „Уинд“, които се завръщат отново да представляват Германия, след като са го правили два пъти преди. Първото им участие е през 1985 г. с песента „Für alle“ и завършват на 2-ро място със 105 точки, а второто им участие е през 1987 г. с песента „Lass die Sonne in dein Herz“ и отново са на 2-ро място, този път със 141 точки. През тази година, групата изпълнява песента „Träume sind für alle da“ и завършват на 16-о място с 27 точки. Вторият изпълнител е ирландската представителка Линда Мартин, която също се завръща, след като заема 2-ро място със 137 точки с песента „Terminal 3“ през 1984 г., но сега побеждава с песента „Why Me?“ със 155 точки. Третият представител е исландската изпълнителка Сига, която се завръща да представлява Исландия, след като го е правила два пъти преди това издание на песенния конкурс. Първият път е през 1990 г., като част от групата „Сторнин“, която изпълнява песента „Eitt lag enn“ и завършва на 4-то място със 124 точки, а втория път е през 1991 г., като бек-вокалистка на тогавашния исландски дует между Стефан и Ефи, които изпълняват песента „Draumur um Nínu“ и остават на 15-о място с 26 точки. През тази година, Сига е част от групата „Хърт 2 Хърт“, която изпълнява песента „Nei eða já“ и завършват на 7-о място с 80 точки. Четвъртият изпълнител е италианската представителка Мия Мартини, която се завръща, след като представя Италия през 1977 г. с песента „Libera“ и завършва на 13-о място с 33 точки. През тази година, тя изпълнява песента „Rapsodia“ и завършва на 4-то място със 111 точки. Петият и последен изпълнител е Евридики Теоклеус от Кипър. Тя се завръща, след като участва през 1987 г., като бек-вокалистка на тогавашната кипърска представителка Алексия, която изпълнява песента „Άσπρο-μαύροε“ („Аспро-мавро“) и завършва на 7-о място с 80 точки. През тази година, Евридики Теоклеус изпълнява самостоятелната си песен „Ταιριάζουμε“ („Териазуме“) и завършва на 11-о място с 57 точки.

Участници

Гласуване

12 точки 
Държави, получили 12 точки:

Източници

Външни препратки 
 www.esctoday.com
 www.eurovision.tv
 www.esc-history.com

1992 година
1992
Музикални фестивали в Швеция
Култура в Малмьо